Архангай (, Архангай в перев. — Северный Хангай) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Архангай был основан в 1931 году. Площадь его составляет 55 314 км². Численность населения — 84 078 человек (на конец 2010 года, оценка). Плотность населения — 1,52 чел./км². В административном отношении делится на 19 сомонов. Аймачный центр — город Цэцэрлэг, построенный на месте буддистского монастыря, основанного в 1586 году. Основой аймачной экономики является скотоводство, в Архангае насчитывается 2,1 млн голов крупного рогатого скота.

География 
Архангай расположен в центральной части Монголии. На севере от него находится Хубсугульский аймак, на востоке — Булганский аймак, на юге — Увэр-Хангайский аймак и Баянхонгор, на западе — Дзабханский аймак. Аймак лежит на северных склонах нагорья Хангай. Здесь берут начало реки Чулуутын-Гол, Суман, Хануйн-Гол, Хунуй-Гол и Тамир-Гол (все — входят в бассейн Селенги). На востоке Архангая течёт Орхон, здесь же лежит озеро Угий-Нуур. На западе аймака — популярный объект туризма озеро Тэрхийн-Цагаан-Нуур.

Среди горных вершин крупнейшими являются Ангархай-Уул (3540 м), Дулаан-Хайрхан-Уул (3266 м), Суврага-Хайрхан (3179 м), Унтаа-Уул, Ямаат-Уул, Ноёнхангай-Уул, Хан-Ундер-Уул, вулкан Хорго-Уул. В районе вулкана Хорго-Уул (лавовый поток которого подпрудил реку Суман и образовал таким образом озеро Тэрхийн-Цагаан-Нуур) находится национальный парк Хорго-Тэрхийн-Цагаан-Нуур.

Климат в Архангае резко континентальный. Зимой температура здесь достигает −30 °C/-38 °C, летом от +25 °C до +36 °C.

В геологическом плане территория аймака в целом была хорошо изучена, но разведочные работы идут и сегодня. Здесь присутствуют запасы угля, кроме того, русло реки Тамир-Гол богато железной рудой, а в русле реки Суман встречаются вулканические породы с включениями из драгоценных камней. В сомоне Эрдэнэмандал археологами обнаружены крупные поселения гуннов.

Административное деление 

* — город Цэцэрлэг (административный центр Архангая) вместе с сельскими окрестностями образует сомон Эрдэнэбулган.

Примечания